Malum bezeichnet

 ein Atoll im Pazifik, siehe Malum (Atoll)
 in der Philosophie als Fremdwort aus dem Lateinischen das Übel einschließlich des Bösen
 in der Medizin für Krankheit, Übel, Leiden

Siehe auch:
 Malum physicum
 Malum perforans
 Liste lateinischer Phrasen/M#Malum